Могильщи́к — может означать:
 Могильщики  — подсемейство жесткокрылых насекомых из семейства мертвоедов
 Могильщики () — род жесткокрылых насекомых из одноимённого подсемейства
 Птица-могильщик
 «Могильщик Гейси» — триллер Клива Саундерса
 Могильщик — суперзлодей, появляющийся в американских комиксах издательства Marvel Comics.

См. также 
 Хоахиты — в древнем Египте эллинистической эпохи жреческая коллегия погребальных обрядов
 Фоссоры — клирики-могильщики в Христианской церкви
 Рогьяпы[en] — буддийские монахи, проводящие обряд «»: разделку и скармливания трупа птицам в «молитвенном городке» (город молитвенных флажков).

Примечания